44-я стрелковая дивизия:
 44-я стрелковая дивизия (СССР, 1919)
 44-я стрелковая дивизия (СССР, 1941)